Ночница Брандта () — небольшая летучая мышь рода ночниц. Масса их тела обычно составляет 5,5—10 г, длина тела 38—55 мм, длина хвоста 31—45 мм, длина предплечья 33—39 мм, размах крыльев 19—24 см. Названа в честь немецкого зоолога Иоганна Брандта.

Описание 

Ухо средней длины, сужающееся к концу, с вырезкой на заднем крае. Маска покрыта тёмными волосами. Ступня с когтями примерно равна половине голени. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Эпиблема неразвита. Мех густой, длинный, слегка всклокоченный. Волосы с тёмными основаниями, окрас спины от рыжевато- до тёмно-бурого, брюха — от серовато- до палево-белёсого.

Распространение 
Ареал охватывает территорию от Англии и востока Испании через Урал и Южную Сибирь до Восточной Сибири и Азии — Камчатки, Сахалина, Японии и Кореи.

Образ жизни 

Обитает в смешанных и широколиственных лесах, по поймам проникает в тайгу и степь. Оседла, убежища организует в дуплах деревьев, дуплянках, скальных щелях, реже — в постройках. Зимует в различных подземных убежищах.

Вылетает на охоту после наступления сумерек. Охотится на летающих насекомых в лесу над прогалинами и полянами на уровне крон или между стволами, в парках, а также низко над зеркалом водоемов. Полёт плавный неторопливый, манёвренный. Эхолокационные сигналы низкой интенсивности в диапазоне 80—35 кГц, с максимальной амплитудой около 45—50 кГц.

Спаривание после окончания лактации или на зимовках. Размножается в начале-середине лета. В выводке один детёныш, лактация около 1,5 месяцев. Выводковые колонии до нескольких десятков самок, самцы обычно держатся обособленно. Срок жизни — до 20 лет. Они живут очень долго.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Ночница Брандта 

Ночницы
Животные, описанные в 1845 году
Брандт
Млекопитающие Евразии